Arbela, un village situé à l'est du comté de Scotland, dans le Missouri, aux États-Unis.
 , un township du Michigan aux États-Unis.

Autres